El término Asfalto hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Material 
 Asfalto
 Asfalto modificado con polímero
 Mezcla asfáltica: Combinación de asfalto y agregados minerales pétreos.
 Emulsión asfáltica

Cine 
 Asfalto. Película española dirigida por Daniel Calparsoro.
 La jungla de asfalto

Además 
 Asfalto es un grupo de rock español.
 Asfalto es una novela del escritor argentino Renato Pellegrini.
 Trineo de asfalto o Street luge: Monopatín evolucionado, de unos 1'5 m para el descenso.
 Bajo el Asfalto está la Huerta. Asociación ecologista.